André-Arnoult Aclocque (1748-1802), un brasseur et le commandant-général de la Garde nationale parisienne ;
 Geneviève Aclocque (1884-1967), une archiviste paléographe et historienne française ;
 Paul Léon Aclocque (1834-1893), un militaire, homme politique, industriel et peintre français.